Fort Wayne Open (Amerikaanse PGA Tour), een golftoernooi van de Amerikaanse PGA Tour, in de jaren 1950
 Fort Wayne Open (LPGA Tour), een golftoernooi van de LPGA
 Fort Wayne Open (Nationwide Tour), een golftoernooi van de Nationwide Tour (nu de Web.com Tour)